Никола́й Ива́нович Его́ров (12 декабря 1954, Липецк, СССР) — советский футболист, вратарь и нападающий. Мастер спорта СССР (1988). Судья.

Карьера 
Воспитанник липецкого футбола, начинал играть на позиции вратаря. С 1975 по 1978 год выступал за «Новолипецк», в 185 встречах забил 31 мяч. Сезон 1980 года провёл в «Кубани», в составе которой дебютировал в Высшей лиге СССР, где провёл 17 матчей и забил 5 голов.

С 1981 по 1985 год снова играл за липецкий клуб, уже называвшийся «Металлургом», за это время в его составе принял участие в 106 встречах и забил 58 мячей в первенстве, и ещё сыграл 4 матча в Кубке СССР в 1984 и 1985 годах. Всего за липецкий «Металлург» провёл 291 встречу и забил 89 голов в первенстве СССР, благодаря чему стал лучшим бомбардиром клуба за всю историю. По другим данным, 144 матча отыграл в воротах, 149 — в нападении.

После карьеры 
После завершения карьеры игрока работал с 1987 по 1993 год детским тренером в липецкой СДЮШОР «Металлург». Позже был главным тренером любительской команды «Гидравлик» из города Грязи.

Образование 
В 1976 году окончил Липецкий государственный педагогический институт.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте footbook.ru

Футболисты СССР
Футбольные вратари
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Кубань»
Мастера спорта СССР
Футбольные судьи СССР
Футбольные судьи России